Мерапи — вулкан на острове Ява
 (536) Мерапи — астероид, открытый в 1904 году